Inthaler ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Inthaler (1847–1923), österreichischer Bergführer 
 Fritz Inthaler (* 1937), österreichischer Radrennfahrer
 Franz Inthaler (1940–2004), österreichischer Radrennfahrer